John Shepherd (1932–2018) – angielski piłkarz
 John Shepherd (ur. 1945) – angielski piłkarz
 John Shepherd (ur. 1943) – barbadoski krykiecista
 John Shepherd (ur. 1946) – brytyjski naukowiec
 John Shepherd (ur. 1960) – amerykański aktor

Zobacz też 
 John Shepherd-Barron
 John James Shepherd